Okręty US Navy o nazwie USS  "Valor":
 Pierwszy  był trałowcem przybrzeżnym. W służbie od marca 1942, zatonął w czerwcu 1944.
 Drugi  był trałowcem oceanicznym. W służbie od lipca 1954, sprzedany na złom w sierpniu 1971.

Valor